Аталая-дель-Каньявате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население — 115 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки